Poligny puede referirse a: 

 Poligny, comuna de Altos Alpes.
 Poligny, comuna de Aube.
 Poligny, comuna de Jura.
 Poligny, comuna de Sena y Marne.